Золотая лихорадка () — неорганизованная массовая добыча золота на новооткрытых месторождениях, которая характеризуется стихийным наплывом старателей и хищническими методами добычи.

Новые месторождения золота с возможностью добычи золота шлиховым методом привлекают большое число людей, которые стекаются в регион, создавая лагеря старателей. Такой наплыв стимулирует развитие экономики региона, поскольку происходящие события вынуждают реагировать на потребности в продуктах питания, товарах, жилье, оборудовании. Однако относительно лёгкая добыча золота прекращается через несколько лет, уступая место механизированным методам, которые доступны только компаниям. Порождённые золотой лихорадкой населённые пункты при этом часто становятся городами-призраками.

Золотые лихорадки начались в середине XIX века и продолжаются в разных точках земного шара до сих пор. Основными периодами считаются калифорнийская (1849), австралийская (1851), южноафриканская (1886), клондайкская (1896) и аляскинская (1898) золотые лихорадки.

Основные стадии 

Типичный сценарий золотой лихорадки состоит из нескольких этапов:
 Обнаружение золота. Обычно для начала золотой лихорадки недостаточно просто найти месторождение золота — необходимы и такие условия, как большое количество этого драгоценного металла и относительно лёгкие методы добычи, не требующие крупного специального оборудования. В частности, золото на территории Юкона обнаружили задолго до начала лихорадки, но оно не привлекло внимания. Только в 1880-х годах старатели стали прибывать в округ, но и это не обретало масштабов золотой лихорадки, которая началась лишь после того, как Джордж Кармак, Джим Скукум и Чарли Доусон заполнили золотом чехол от винчестера за несколько часов. Каролинская лихорадка началась через несколько лет после обнаружения первого золота. Причём 17-фунтовый (7,7 кг) самородок, найденный подростком, сыном фермера Конрадом Ридом, в ручье, протекавшем возле дома их семьи в округе Кабаррус, в течение нескольких лет использовался в хозяйстве в качестве подпорки для двери хлева, так как его обладатели не ведали истинной ценности находки.
Стихийное переселение старателей. Новости о золотых находках привлекают внимание общества. Стекающиеся с разных концов света старатели создают палаточные городки, которые со временем становятся населёнными пунктами. Вместе с этим развивается и инфраструктура региона: строятся дороги, в том числе железные, магазины. В основном термин «золотая лихорадка» связан с Северной Америкой, где транспортные возможности позволяли старателям перебираться из одного региона в другой, как только появлялась информация о новом месторождении.
 Шлиховой метод. Старатели пользуются самым простым методом и моют золото в ручьях с помощью лотка и лопаты. Кроме того, они могут применять более сложные способы сепарации, продолжая использовать самое примитивное доступное оборудование. Основное развитие методы добычи получили в Калифорнии, где было добыто золота на сумму около 600 миллионов долларов, а численность старателей превысила 250 тысяч.
 Механизация добычи. После того как легкодоступное золото добыто, старателей сменяют компании со всё более сложным оборудованием, которые подчиняются действующим законам и регулирующим актам.
 Отток старателей. С приходом компаний неорганизованная добыча золота сворачивается и происходит отток старателей. При отсутствии других видов деятельности население полностью покидает города.

Золотые лихорадки

Карта

Примечания